Morris este un nume propriu, care se poate referi la 

 Morris (prenume), prenume, adesea folosit; 
 Morris (nume de familie), nume de familie, frecvent folosit.

Locuri

Canada 

 Morris, Manitoba

United States

Localități și comitate 

 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Comitatul Morris County, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul , orășel;
 Morris, statul , sat;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Morris, statul ;
 Comitatul Morris, statul ;
 Morris Island, Charleston Harbor, statul ;
 Morris Plains, statul ;

Comitate 

 Comitatul Morris (dezambiguizare)

Districte civile 

 Districtul civil Morris (dezambiguizare), în diferite state (16 townships);
 Districtul civil Morris, PA (dezambiguizare), statul  (5 townships);
 Districtul civil Mount Morris (dezambiguizare), în trei state (3 townships);

Alte utilizări 

 Morris, cântăreț român;
 Morris (desenator), pseudonim pentru desenatorul belgian de benzi desenate Maurice De Bevere
 Morris College, un colegiu universitar de arte liberale din Sumter, statul ;
 Morris (dans), formă tradițională de dans englez; 
 Morris worm, unul din primele programe de tip "viermi" (conform, computer worm) distribuite pe Internet;
 Morris, unul din cele 14 Triburi din Galway, Irlanda.

Vedeți și 

 Comitetul Morris
 Mount Morris
 Morriston 
 Morristown 
 Morrisville (disambiguation)
 Maurice 
 

Nume proprii